Conceição steht für:

 Mariä Empfängnis, römisch-katholischer Feiertag, siehe unbefleckte Empfängnis
 Conceição (Familienname), ein Familienname

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Conceição (Faro), Ort und ehemalige Gemeinde im Distrito de Faro
 Conceição (Ourique), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ourique
 Conceição (Peniche), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Peniche
 Conceição (Tavira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tavira
 Conceição (Vila Viçosa), Vila Viçosa, Distrito de Évora
 Conceição (Ribeira Grande), Azoreninsel Ribeira Grande
 Conceição (Horta), Gemeinde im Kreis Horta
 Conceição (Covilhã), Ort im Kreis Covilhã
 zahlreiche Kirchen des portugiesischsprachigen Raumes, siehe Mariä-Empfängnis-Kirche

Orte in Brasilien:
 Conceição (Paraíba) im Bundesstaat Paraiba
 Conceição das Alagoas im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição da Aparecida im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Araguaia im Bundesstaat Pará
 Conceição da Barra im Bundesstaat Espírito Santo
 Conceição da Barra de Minas im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Castelo im Bundesstaat Espírito Santo
 Conceição de Ipanema im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Jacuípe, im Volksmund Berimbau genannt, im Bundesstaat Bahia
 Conceição de Macabu im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Conceição do Mato Dentro im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição dos Ouros im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Pará im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Rio Verde im Bundesstaat Minas Gerais
 Conceição do Tocantins im Bundesstaat Tocantins
 Rio da Conceição im Bundesstaat Tocantins
 Santa Cruz da Conceição im Bundesstaat São Paulo